Озулуама има више значења:

 Озулуама (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Озулуама (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику